Rajeev Ram e Joe Salisbury erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Ivan Dodig e Filip Polášek con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (semifinale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (terzo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
  Marcelo Melo /  Horia Tecău (terzo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (campioni)
  John Peers /  Michael Venus (terzo turno)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (primo turno)
  Robin Haase /  Oliver Marach (primo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (secondo turno)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alex Bolt /  Jordan Thompson (ritirati)
  James Duckworth /  Marc Polmans (terzo turno)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (quarti di finale)
  Andrew Harris /  Alexei Popyrin (primo turno)

  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas /  Petros Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021